Polskie dywizje piechoty
 16 Dywizja Józefa Zajączka
 16 Pomorska Dywizja Piechoty – wielka jednostka piechoty Wojska Polskiego okresu II RP
 16 Kaszubska Dywizja Piechoty – związek taktyczny ludowego Wojska Polskiego 1945-1949

Niemieckie dywizje piechoty:
 16 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 16 Dywizja Piechoty (III Rzesza) – dywizja piechoty okresu III Rzeszy

Rosyjskie dywizje piechoty:
 16 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 16 Dywizja Strzelców
 16 Litewska Dywizja Strzelecka